

Patronyme 

 Jean-François Janinet (1752-1814), graveur français ;
 Sophie Janinet (1779-1819), sa belle-fille, peintre et graveuse française